

Села:
 Селець — Волинська область, Володимирський район
 Селець — Волинська область, Ковельський район
 Селець — Житомирська область, Коростенський район
 Селець — Житомирська область, Житомирський район
 Селець — Львівська область, Дрогобицький район
 Селець — Рівненська область, Сарненський район

Села:
 Селець — Берестейська область, Березівський район
 Селець — Берестейська область, Івацевицький район
 Селець — Берестейська область, Кобринський район
 Селець — Вітебська область, Чашницький район

Населені пункти та їхні частини
 Селець — село в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Селець — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Селець — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Селець — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Селець — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Селець — село в гміні Червінськ-над-Віслою Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Селець — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Селець — село в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Селець — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Селець — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Селець — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Селець — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Селець — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Селець — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Селець — частина міста Явожно в Сілезькому воєводстві
 Селець — частина села Деражня (Дзеронжня) в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства

Селець — село, Смоленська область, Краснинський район

Див. також 
 Сілець

Примітки